Welpe steht für:

 Welpe, das Jungtier eines Hundes oder bestimmter anderer Raubtierarten
 Katzenwelpe, tiermedizinisch für ein Katzenjunges
 Welpe (Reichshof), Ortsteil der Gemeinde Reichshof im Oberbergischen Land
 Welpe (Vechta), Ortsteil der Stadt Vechta in Niedersachsen

Welpe ist der Familienname folgender Personen:

 Isabell M. Welpe (* 1975), deutsche Betriebswissenschaftlerin

Siehe auch:
 Die Welpen, Roman von Pawel Salzman
 Welper